Акантонема () — небольшой род семейства Геснериевые (), включающий в себя 2 вида. Монокарпические однолистные травянистые растения.

Этимология названия 
Название рода происходит от  «acantha» — «шип» и  «nēma» — «нить» и указывает на строение тычинок цветка.

Ботаническое описание 
Монокарпические однолистные травы, предположительно многолетние.
Стебель короткий, с мочковатым корнем. 
Лист один, волосистый, вариабильбых размера и форм, обычно продолговато-сердцевидный. 
Соцветия цимозные от мало- до многоцветковых, на цветоносах, в группах, расположены в основании листа.
Прицветники небольшие.
цветки в густых или редких соцветиях. 
Чашелистики 5, свободные, линейные. 
Венчик воронковидный, белый с голубоватым лопастным отгибом, трубка изогнута, возвышаясь над зевом; отгиб неправильной формы; лопасти отгиба короткие, округлые.
тычинок 4; передняя пара из 2 фертильных, нити сросшиеся в средней части трубки, слегка утолщённые и уплощённые, передняя пара тычинок с зубовидной верхушкой нити; пыльники с разветвлёнными теками, сросшиеся лицевыми сторонами.
Нектарник односторонний, асимметричный.
Завязь коническая, 2-гнёздная, столбик в 4 раза длинней чем завязь, рыльце головчатое, 2-зубчатое.
Плод яйцевидно-конические, без скручивания, тип раскрытия неизвестен, возможно разрывание в стадии зрелости. 
Семена сетчатые.

Ареал и местообитание 
Западная Африка: юг Нигерии, Фернандо-По, Камерун, Габон. Растет на влажных скалах или на скалистых берегах рек в лесах, или как эпифит на замшелых стволах деревьев.

Виды 
По данным The Plant List:

Примечания

Литература 
 Иванина Л. И. Семейство геснериевые (Gesneriaceae) // Жизнь растений: в 6 тт. Т. 5. Ч. 2. Цветковые растения / под ред. А. Л. Тахтаджяна. — М.: Просвещение, 1981. — С. 436—439.

Ссылки 
 Акантонема, — A. Weber & L. E. Skog, The Genera of Gesneriaceae. — 2007. 

Растения по алфавиту
Геснериевые
Декоративные растения